Martinenc, gentilici dels habitants de Sant Martí Sarroca 
 Futbol Club Martinenc, club esportiu català originari de Sant Martí de Provençals.
 Roure martinenc (Quercus pubescens), arbre caducifoli mitjà que pot arribar als 25 metres.
 Foment Martinenc, entitat sense ànim de lucre fundat el 1877 al barri de Sant Martí de Provençals (Barcelona) com a Ateneu Popular.
 Orfeó Martinenc, entitat cultural i d'esbarjo del barri del Clot del Districte de Sant Martí (Barcelona) fundada el 1910.
 Casal Nacionalista Martinenc, casal catalanista fundat el 1913.